Toto je seznam obcí v departementu Essonne ve Francii, jichž je celkem 196:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Essonne